Гонзага:

 Гонзага () — владетельный род наследных правителей Мантуи с 1328 по 1708 годы.
 Мужчины
 Алоизий (1568—1591) — монах Общества Иисуса, святой Римско-католической церкви.
 АннибалеФранческо Мария Гонзага (1602—1668) — князь ди Сан-Мартино, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи.
 Антонио Ферранте (1687—1729) — 6-й герцог Гвасталлы.
 Веспазиано (1531—1591) — 1-й герцог Саббьонеты.
 Винченцо I (1562—1612) — 4-й герцог Мантуи и 2-й герцог Монферрато.
 Винченцо II (1594—1627) — 7-й герцог Мантуи.
 Винченцо (1634—1714) — 5-й герцог Гвасталлы.
 Гвидо (1290—1369) — 2-й народный капитан Мантуи под именем Гвидо II.
 Гульельмо I (1538—1587) — 3-й герцог Мантуи, 30-й маркграф и 1-й герцог Монферрато под именем Гульельмо X.
 Джанфранческо I (1395—1444) — 5-й народный капитан Мантуи, 1-й маркграф Мантуи.
 Джанфранческо (1446—1496) — 1-й граф Саббьонеты и сеньор Боццолы, основатель ветви Гонзага-Саббьонета-э-Боццола.
 Джованни (1474—1525) — сеньор Весковато, основатель ветви Гонзага-Весковато.
 Джузеппа Мария (1690—1746) — 7-й герцог Гвасталлы.
 Лудовико I (1268—1360) — 1-й народный капитан Мантуи, имперский викарий Священной Римской империи.
 Карл I (1580—1637) — герцог Невера и Ретеля, 8-й герцог Мантуи.
 Карл II(1609—1631) — герцог Невера и Ретеля.
 Карл III (1629—1665) — 9-й герцог Мантуи и 5-й герцог Монферрата под именем Карла I.
 Карл Фердинанд (1652—1708) — 10-й герцог Мантуи и 6-й герцог Монферрато, 4-й герцог Гвасталлы.
 Лудовико II (1334—1382) — 3-й народный капитан Мантуи.
 Лудовико III (1412—1478) — 2-й маркграф Мантуи.
 Лудовико (1539—1595) — 1-й герцог Невера и 1-й герцог Ретеля, основатель ветви Гонзага-Невер.
 Родольфо (1452—1495) — сеньор Кастильоне-делло-Стивьере и Луццары, основатель ветви Гонзага-Луццара и ветви Гонзага-Кастильоне.
 Сиджизмондо (1469—1523) — кардинал, епископ Мантуи.
 Федерико I (1441—1484) — 3-й маркграф Мантуи.
 Федерико II (1500—1540) — 5-й маркграф и 1-й герцог Мантуи и 28-й маркграф Монферрато под именем Федерико I.
 Федерико (1540—1565) — кардинал, епископ Мантуи.
 Фердинандо I (1587—1626) — 6-й герцог Мантуи и 4-й герцог Монферрато.
 Ферранте I (1507—1557) — 1-й граф Гвасталлы, основатель ветви Гонзага-Гвасталла.
 Ферранте II (1563—1630) — 3-й граф и 1-й герцог Гвасталлы.
 Ферранте III (1618—1678) — 3-й герцог Гвасталлы.
 Франческо I (1366—1407) — 4-й народный капитан Мантуи.
 Франческо II (1466—1519) — 4-й маркграф Мантуи.
 Франческо III (1533—1550) — 2-й герцог Мантуи и 29-й маркграф Монферрато под именем Франческо I.
 Франческо IV (1586—1612) — 5-й герцог Мантуи и 3-й герцог Монферрато.
 Франческо (1444—1483) — кардинал, епископ Мантуи.
 Чезаре I (1530—1575) — 2-й граф Гвасталлы.
 Чезаре II (1592—1632) — 2-й герцог Гвасталлы.
Женщины
 Анна Изабелла (1655—1703) — в замужестве герцогиня Мантуи и Монферрато.
 Анна Катерина (1566—1621) — в замужестве графиня Тироля.
 Анна Мария (1655—1703) — в замужестве пфальцграфиня Зиммерна.
 Барбара (1455—1505) — в замужестве герцогиня Вюртемберга.
 Джулия (1513—1566) — в замужестве герцогиня Траэтты.
 Елизавета (1471—1526) — в замужестве герцогиня Урбино.
 Изабелла (1655—1703) — в замужестве герцогиня Мантуи.
 Ипполита (1503—1570) — монахиня Третьего ордена Святого Доминика.
 Камилла (1500—1585) — в замужестве маркграфиня и графиня Сан-Секондо.
 Маргарита (1562—1618) — в замужестве герцогиня Саббьонеты.
 Маргарита (1564—1618) — в замужестве герцогиня Феррары, Модены и Реджо.
 Маргарита (1591—1632) — в замужестве герцогиня Лотарингии и Бара.
 Мария (1609—1660) — герцогиня Монферрато.
 Мария Луиза (1611—1667) — в замужестве королева Польши и великая княгиня Литвы.
 Паола (ум. 1550) — в замужестве графиня Фонтанеллато.
 Чечилия (ок.1424 — ок.1451) — монахиня Ордена Бедных Дам.
 Элеонора (1493—1570) — в замужестве герцогиня Урбино.
 Элеонора Луиза (1686—1742) — в замужестве принцесса Тосканская, герцогиня Ровере и Монтефельтро
 Элеонора Старшая (1598—1655) — в замужестве императрица Священной Римской, королева Германии, Венгрии и Чехии, эрцгерцогиня Австрии.
 Элеонора Младшая (1630—1686) — в замужестве императрица Священной Римской, королева Германии, Венгрии и Чехии, эрцгерцогиня Австрии.

Фамилия 
 Гонзаго, Пьетро ди Готтардо (1751—1831) — итальянский архитектор, художник и теоретик искусства, с 1792 года работавший в России.
 Гонзага, Велисса (род. 1982) — бразильская волейболистка.
 Гонзага, Джинджер (род. 1983) — американский комик и актриса.
 Гонзага, Габриел (род. 1979) — бразильский боец смешанных боевых искусств.
 Гонзага, Томас Антониу (1744—1810) — бразильский поэт, адвокат и общественный деятель.
 Гонзага, Шикинья (1847—1935) — первая бразильская женщина-композитор, пианистка и дирижёр.

Топонимы 
 Гонзага — муниципалитет в штате Минас-Жерайс (Бразилия)
 Гонзага — коммуна в провинции Мантуя (Италия)

См. также 
 Гонзага Бульдогс — баскетбольная команда, представляющая университет Гонзага.
 Камея Гонзага